Por AES pode estar à procura de:
Aes - antiga moeda romana.
AES Corporation - empresa do ramo elétrico.
Advanced Encryption Standard - algoritmo de criptografia de dados.
Alternativa Española (AES) - partido político de Espanha.
Associação Esportiva Sobradinho (AES) - clube de futsal de Sobradinho.